

Калуєво — присілок, Волоколамський район, Московська область
 Калуєво — присілок, Учалинський район, Башкортостан